

Географічні об'єкти  
 Сарич —  мис в південно-західній частині Криму, входить до складу території Севастополя за адміністративним відношенням. Найпівденніша точка України.

Прізвище 
 Корі Сарич ( 16 серпня 1978, Саскатун) —  колишній канадський хокеїст, що грав на позиції захисника.
 Ральф Сарич ( 10 грудня 1938, Баскервілль Західна Австралія) — австралійський автомобільний інженер, винахідник та вдосконалювач орбітального двигуна (орбітального двигуна Сарича); мільярдер.

Див. також 
 Саричев

Інше 
 Сарич (птах) —  теж саме, що й канюк звичайний, хижий птах з родини яструбових